Ну́рми (; в переводе на русский язык — «трава», «дёрн») — финская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Нурми, Анне (род. 1968) — финская рок-исполнительница.
 Нурми, Майла (1922—2008) — финско-американская актриса.
 Нурми, Пааво (1897—1973) — финский легкоатлет.

Топоним 
 Нурми — деревня в общине Вахвиала в Финляндии до 1944 года, в 1948 году переименована в посёлок Лужайка (Выборгский район Ленинградской области).
 Нурми — упразднённый остановочный пункт в Республике Карелия на линии Суоярви — Костомукша.

См. также 
 Пааво Нурми (стадион) (назван в 1997) — в финском городе Турку
 Пааво Нурми марафон (Висконсин) — с 1963
 Пааво Нурми марафон (Турку) — с 1992
 (1740) Пааво Нурми (назван в 1939) — астероид
 Нурмийоки — река в Мурманской области России
 Нурма